Cabrilla, puede referirse a:
 El nombre común de la planta Trema lamarckiana.
 Los peces Serranus cabrilla,  Serranus scriba.
 Los gasterópodos Otala punctata y Otala lactea.

 Cabrillas es un municipio de la provincia de Salamanca, en Castilla y León, España.
 Cabrillas es una pedanía del municipio de Vélez-Málaga, en la provincia de Málaga, Andalucía, España.

 Cabrilla es un pasatiempo practicado desde tiempos de la Antigua Grecia.

Referencias